Take the Heat off Me () — дебютный студийный альбом немецкой группы Boney M. Альбом стал мировым бестселлером за исключением США, где альбом просто пропустил составление чарта. Включает в себя хиты Daddy Cool (65-я позиция в чарте Billboard Hot 100 и 11-я позиция в чарте Singles Singles), Sunny и Baby Do You Wanna Bump. Названием альбома послужило название песни, вошедшей в альбом под вторым трек-номером, итальянского хита Nessuno mai 1974 года (), впервые исполненного сицилийской певицей Марселлой Беллой и написанного её братом Джанни Белла (совместно с Джанкарло Бигацци).

История 
Композиции «Take the Heat Off Me» и «Lovin' Or Leavin»''' впервые были исполнены (с текстом на немецком языке — «Mir Ist Kein Weg Zu Weit» и «Lieben Und Frei Sein» соответственно) подопечной Фрэнка Фариана Гиллой и представлены на альбоме «Willst du mit mir schlafen gehn?» 1975 года. Композиция «No Woman No Cry» (с текстом на немецком языке — «Kein Mann Weit Und Breit») была также записана Гиллой, но уже для своего следующего студийного альбома 1977 года «Zieh Mich Aus».

Альбом был издан в Японии лейблом Atlantic с изменённым трек-листом (вместо композиции «Baby Do You Wanna Bump» пластинка содержит сингловую композицию группы — «Help, Help»). Во Франции лейбл Carrere издал альбом под названием «Daddy Cool» (название первой композиции альбома). В Советском Союзе часть композиций была издана в 1978 году на пластинке «Ансамбль „Бони М.“ (Boney M.)».

Впервые издан на CD 4 июля 1994 года.

Заглавная композиция альбома «Daddy Cool»'' была включена в саундтрек к французской комедии 2019 года «» ().

Список песен 
Сторона A
 Daddy Cool (Фрэнк Фариан, Джордж Рейам (Ханс-Йорг Майер)) — 3:29
 Take the Heat Off Me (Бигацци, Джанни Белла) — 4:47
 Sunny () — 4:03
 Baby Do You Wanna Bump (Замби (Фрэнк Фариан)) — 6:53

Сторона B
 No Woman, No Cry (, Боб Марли) — 4:59
 Fever (Эдди Кули, Джон Давенпорт) — 4:00
 Got a Man on My Mind (Фрэнк Фариан, Фред Джей) — 3:25
 Lovin' Or Leavin' (Фрэнк Фариан, Фред Джей) — 4:29

Чарты

Альбом

Синглы

Сертификация

Примечания

Ссылки 
 Rate Your Music, detailed discography
 

Альбомы Boney M.